Притон (лейбл) — российский музыкальный инди-лейбл.

История создания 
Музыкальный лейбл Притон был основан Артёмом Артёмовым в декабре 2008 года и располагается в Москве. С первых дней основания упор делался на независимых музыкантов исполняющих живую рок-музыку новой волны затрагивающих такие мейнстримовые жанры как инди-рок, брит-поп, трип-хоп, джаз-рок, а также некоторые симбиозные жанры. Лейбл издавал исключительно интернет-релизы вплоть до 2012 года.

В мае 2012 года был издан первый релиз на физическом носителе CD — компиляционный сборник с композициями избранных музыкантов издававшихся в 2011 году. В поддержку данного релиза был организован концерт-презентация в московском клубе Mezzo Forte. Выпуск ежегодного отчётного сборника с клубной презентацией становится традицией.

В этом же году на лейбле Притон запускаются проекты по комплексному продвижению музыкантов в интернете и сопутствующие сервисы, включая подразделение «Pritone Film» специализирующееся на съёмке бюджетных видеоклипов.
Весной 2013 года лейбл запускает коммерческую дистрибуцию своих релизов через такие популярные розничные сети, как iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, Rhapsody, Wimp, Beatport. Позднее, Google.Play и Яндекс.Музыка.

Релизы лейбла звучат на независимых интернет-радиостанциях, таких как NeFM, Red radio, Zonnora FM и др., а также в некоторых сетевых торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Среди постоянных рецензентов релизов лейбла — Сергей Косик (автор публикаций в журнале InRock, ведущий тематических музыкальных передач на Радио Эхо Москвы), Карина Магакян (автор публикаций журнала Rolling Stone), Александр Нечай (автор публикаций Rolling Stone).

Релизы

Примечания

См. также 
 Нет-лейбл
 Музыкальный лейбл

Литература 
 Обзор лейбла в журнале InRock № 4(49)/2011 (август-сентябрь 2011), стр. 26

Ссылки 
 Список российских лейблов
 Обзор ежегодного сборника с ограниченным тиражом
 Презентация сборника Коллекция № 3 на ModernRock
 Интервью с основателем лейбла
 На сайте Facebook
 Официальный Youtube канал
 Сообщество В Контакте
 Официальный сайт

Лейблы звукозаписи России
Инди-лейблы